Boletus mamorensis, le Cèpe de la Mamora ou Cèpe de la Maâmora, est une espèce de champignons (Fungi) de la famille des Boletaceae et du genre Boletus. Ce champignon comestible de la région méditerranéenne est proche par sa morphologie du Cèpe de Bordeaux. Il a la particularité d'être en mycorhize avec le Chêne liège.  Dans le clade des B. edulis, il est intégré à proximité de Boletus aereus et de Boletus reticulatus. Longtemps considéré comme une variété, les récentes recherches phylogénétiques permettent de le considérer comme une espèce à part entière.

Description 
Le Cèpe de la Maâmora produit un sporophore à la morphologie boletoïde. Son chapeau est convexe, sa chair est blanche et ferme. Sa cuticule est brun foncé roux, l'hyménium présente des tubes blanc fermes, sans aucune modification de couleur à la manipulation ou à l'oxydation. Le pied est bombé, blanc a la base, jaune orangé légèrement réticulé sous l'hyménium.

Habitat
Le Cèpe de la Maâmora apprécie les suberaie où il est ectomycorhizien de Quercus suber (ssp. occidentalis ?), Il pousse dans les collines et en moyenne montagne en Afrique du nord et plus particulièrement le Maroc. Il est très rare dans le Sud de l'Europe.

Comestibilité
Le  Cèpe de la Maâmora est une espèce comestible selon l'ANSES. L’appellation « Cèpe » correspond en France à un groupe restreint de Bolets à gros pieds dont fait partie Boletus mamorensis. Elle est commercialisée sur le marché français à partir d'importations du Maroc.

Systématique

Phylogramme de la position de Boletus mamaorensis

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Espèce de champignons (nom scientifique)
mamorensis
Champignon comestible